Prien pode se referir a:
Günther Prien
Prien (Luisiana)

Ou ainda:
Priene

Desambiguação